MALS steht für:
 Master of Arts in Liberal Studies, amerikanischer Masterabschluss in Liberal Arts, siehe Sieben Freie Künste #Liberal Arts in den USA
 Mitsubishi Air Lubrication System, siehe Luftschmierung für Schiffe

Mals steht für:
 Mals, Südtiroler Marktgemeinde
 Mals (Mals), Südtiroler Dorf, Hauptort der gleichnamigen Gemeinde

MALS